Головацький Яків (монах; чернече ім'я — Ісихій) (1735—після 1771) — маляр, священик УГКЦ, монах-василіянин.
 Головацький Яків Федорович (1814—1888) — український мовознавець, етнограф, фольклорист, історик, поет, священик УГКЦ, педагог, громадський діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок